Cretaproscolia asiatica — ископаемый вид ос из семейства Scoliidae. Один из древнейших представителей жалящих перепончатокрылых. Обнаружен в раннемеловых отложениях Китая (Tuanwang Town, Лайян, аптский ярус, Laiyang Formation, провинция Шаньдун, около 120 млн лет).

Описание 
Длина тела 15,1 мм, длина переднего крыла 9,8 мм (ширина 3,2 мм), длина заднего крыла 7,6 мм.
Вид Cretaproscolia asiatica был впервые описан по отпечатку тела, переднего и заднего крыльев в 2006 году китайским палеоэнтомологом  Дж. Ф. Чжаном (J. F. Zhang). Включён в состав рода , один из древнейших представителей семейства Scoliidae. Предварительно новый вид отнесён к подсемейству Proscoliinae из семейства Scoliidae. Среди древнейших ос-сколий: Cretoscolia conquensis (130 млн лет, Испания),  (130 млн лет, Китай), Archaeoscolia hispanica (130 млн лет, Испания). Вместе с меловыми видами ос , Priorvespa longiceps (130 млн лет, Забайкалье, Россия), Curiosivespa antiqua (120 млн лет, Бурятия, Россия), Cretaproscolia josai (120 млн лет, Бразилия), и другими это древнейшие представители надсемейства веспоидных ос (Vespoidea) из отряда перепончатокрылые. Сестринский таксон: C. josai. Видовое название дано по имени места обнаружения типовой серии (Азия, Китай).

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Cretaproscolia asiatica .

Вымершие сколии
Насекомые мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2006 году